Sezon 2021/2022 Pucharu Świata w skeletonie – 36. sezon Pucharu Świata w skeletonie. Rozpoczął się 19 listopada 2021 roku w austriackim Igls, a zakończył 14 stycznia 2022 roku w Sankt Moritz w Szwajcarii. Rozegranych zostało 16 konkursów: 8 konkursów kobiet oraz 8 konkursów mężczyzn.

Podczas sezonu 2021/2022 odbyły się dwie imprezy, na których rozdane zostały medale. W styczniu, w ramach zawodów Pucharu Świata, rozegrane zostały mistrzostwa Europy w Sankt Moritz. Z kolei w lutym odbyły się zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie.

Obrońcami kryształowych kul byli: wśród kobiet Janine Flock oraz Martins Dukurs wśród mężczyzn.

Punktacja 
Od sezonu 2007/2008 za miejsca zajęte w konkursie Pucharu Świata zawodnicy otrzymują punkty według następującej tabeli:

Kalendarz Pucharu Świata

Klasyfikacja

Kobiety

Mężczyźni

Bibliografia 
 
 
 

Puchar Świata w skeletonie
2021 w skeletonie
2022 w skeletonie